Lengenfeld ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Lengenfeld (Vogtland), Stadt im Vogtlandkreis, Sachsen
 historischer Name von Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Lengenfeld (Leibertingen), Ortsteil der Gemeinde Leibertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Lengenfeld (Alesheim), Ortsteil der Gemeinde Alesheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Lengenfeld (Kümmersbruck), Ortsteil der Gemeinde Kümmersbruck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Lengenfeld (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lengenfeld (Oberostendorf), Ortsteil der Gemeinde Oberostendorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Lengenfeld (Pürgen), Ortsteil der Gemeinde Pürgen, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Lengenfeld bei Tirschenreuth, Ortsteil der Stadt Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Lengenfeld (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Lengenfeld bei Groschlattengrün, Ortsteil der Stadt Waldershof, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Lengenfeld unterm Stein, Ortsteil der Gemeinde Südeichsfeld im Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen

in Österreich:
 Lengenfeld (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Krems-Land in Niederösterreich

in Slowenien:
 Lengenfeld in der Oberkrain (slowenisch Dovje), Gemeindeteil von Kronau, siehe Kranjska Gora #Gemeindeteile

Lengenfeld ist der Name folgender Baulichkeiten:
 Burg Lengenfeld, Ruine bei Beuron im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Burgstall Lengenfeld, abgegangene Burg in Lengenfeld bei Tirschenreuth

Siehe auch:
 Langenfeld
 Längenfeld
 Lengfeld
 Lengefeld (Begriffsklärung)